Асхабадские комиссары (Ашхабадские комиссары) — девять советских деятелей Закаспийской области, расстрелянных под Асхабадом в ночь на 23 июля 1918 года.

История

Начало восстания 
12 июля 1918 года в Ашхабаде началось антибольшевистское восстание. Лидерами восстания были в основном эсеры и меньшевики (Ф. А. Фунтиков, В. Дохов и др.); также к восстанию примкнули кадеты (граф А. И. Доррер [*]), дашнаки, туркменские главы племён, офицеры текинских конных воинских частей.
Был образован стачком, а затем Исполнительный совет (известный также как Закаспийское временное правительство) во главе с бывшим членом Совета депутатов правым эсером Ф. А. Фунтиковым.

Восставшими были в один и тот же день заняты Кизыл-Арват и Ашхабад. В Ашхабаде, ворвавшись в здание Совета, они уничтожили охранявших его красноармейцев, в том числе и туркменский отряд, которым командовал Овезберды Кулиев. В разгоревшихся потом на улицах кровопролитных боях погибло много советских и партийных работников.

Стачечный комитет в Ашхабаде возглавлялся Ф. А. Фунтиковым. Были выдвинуты лозунги: «Долой большевиков» и «Да здравствует Всероссийское Учредительное собрание». Комитетом рассылались телеграммы по всей линии железной дороги от Красноводска до Ташкента с призывом присоединиться к борьбе против Советской власти. Им же по крупным рабочим пунктам вдоль железной дороги были отправлены летучие отряды, которые разъясняли положение дел и ликвидировали признаки Советской власти.

Распространение восстания 
Восстание распространилось вдоль Средне-Азиатской железной дороги. К рабочим начали примыкать туркменские племена. К 21 июля почти на всей территории Закаспийской области была установлена власть Закаспийского временного правительства (ЗВП) и его местных органов — стачечных комитетов.

По своему составу ЗВК, в большинстве своём, состоял из эсеров. Товарищем (заместителем) председателя Исполкома стал счетовод отделения Среднеазиатской железной дороги эсер Курилев. В Комитет вошли также правый эсер Л. А. Зимин, бывший директор реального училища в г. Мерв, и инженер-путеец В. Дохов, ставший комиссаром по иностранным делам. «Туркестанский Союз» представляли бывший присяжный поверенный граф А. И. Доррер и бывший командир 2-го Туркестанского корпуса генерал-лейтенант И. В. Савицкий. Не были забыты и представители местной знати: от туркмен в комитет входили полковник Ураз-Сердар, сын известного и популярного туркменского военачальника Тыкма-Сердара, и офицеры русской службы — Хаджи-Мурат, полковник хан Н. Иомудский, штаб-ротмистр С. Овезбаев.

В результате Ашхабадского восстания власть в городе перешла к Закаспийскому временному правительству. Восставшие арестовали членов Совнаркома и Совета Закаспийской области Туркестанской республики.

Для наведения порядка из Ташкента был послан комиссар Туркестанского Совнаркома Павел Полторацкий с сотней красногвардейцев, доехавший только до Мерва. Навстречу ему был выслан отряд из шестисот бывших фронтовиков и полутора тысяч туркмен. Узнав о приближении восставших, Полторацкий попытался вывезти ценности местного банка, но это ему не удалось, так как сочувствующие ЗВК отцепили от эшелона и угнали паровоз. Полторацкий со своими людьми попытался уехать на телегах, но местные жители подпилили тележные оси. Он был арестован и в ночь на 22 июля расстрелян вместе со своими спутниками и председателем Мервского ЧК И. К. Каллениченко. Следующей ночью были тайно вывезен из тюрьмы и расстреляны ночью неподалёку от станции Аннау 9 комиссаров Закаспийской области.

Расстрелянные комиссары 
Среди арестованных и расстрелянных были: 
 председатель Совнаркома Виссарион Телия, эсер-максималист;
 комиссар продовольствия и руководитель городской организации РКП(б) Яков Житников;
 военный комиссар, член РКП(б) Сергей Молибожко;
 комиссар финансов и иностранных дел левый эсер Николай Розанов;
 председатель Ашхабадского Совета, член РКП(б) Василий Батминов;
 бывший командующий Бузулукским фронтом, бывший председатель Уральского областного совета Даниил Колостов (пытавшийся после захвата белоказаками Оренбурга пробраться через Закаспий в Советскую Россию);
 адъютант Колостова Смелянский;
 комзвода Красной Армии Пётр Петросов;
 бакинский печатник, член РКП(б) Андрей Хренов.

В ночь на 23 июля 1918 года все арестованные были вывезены в товарном поезде и расстреляны между железнодорожными станциями Аннау и Гяурс, в 10 км от Ашхабада.

Дальнейшие события 
До ноября на территории Туркмении продолжались бои между красными и белыми войсками, поддерживаемыми британскими воинскими частями.

1-2 января 1919 года под давлением англичан Временное правительство во главе Ф. А. Фунтиковым сложило полномочия, передав власть Комитету общественного спасения в составе 5-ти человек.

Для борьбы с повстанцами и англичанами решением правительства Туркреспублики весной 1919 организуется Красная Армия Туркестана.

В апреле-июле 1919 английские войска в основном были выведены из Закаспия, руководство антисоветскими силами в регионе перешло к Деникину.

После занятия Ашхабада 9 июля 1919 года Красной армией прах расстрелянных был перенесён в город и 26 июля захоронен в братской могиле. На месте расстрела в 1957 году был установлен памятник-обелиск (архитектор Ахмедов А.).

См. также 
 Туркестанские комиссары
 Бакинские комиссары

Примечания 

Белый террор

История Туркменистана

История Ашхабада